Csehország
 Kožlí, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Kožlí, település a Píseki járásban